Neunstetten steht für:

 Neunstetten (Herrieden), Ortsteil der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Neunstetten (Krautheim), Ortsteil der Stadt Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Neustetten (Begriffsklärung)